Everything Not Saved Will Be Lost — Part 2 — шестой студийный альбом британской инди-рок группы Foals, выпущенный 18 октября 2019 года лейблами Warner и Transgressive Records.
Альбом служит второй половиной двухчастного проекта и продолжает пятый студийный диск Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1, вышедший 8 марта 2019 года. Обложку альбому делал Maggie Steber, известный фотограф из журнала National Geographic. Альбому предшествовали три сингла: «Black Bull», «The Runner» и «Into the Surf». Альбом впервые в карьере группы возглавил британский хит-парад UK Albums Chart.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 77 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.
В своем обзоре для журнала Q Дейв Эверли высоко оценил альбом, сказав, что он «подчеркивает, почему его создатели продолжали процветать даже после того, как многие из их современников конца нулевых годов (2000-ые) были потеряны».

Годовые итоговые списки

Список композиций

Участники записи 
 Foals
 Яннис Филиппакис — вокал, гитара, ударные
 Джек Беван — ударные
 Джимми Смит — гитара
 Эдвин Конгрейв — клавишные, бэк-вокал

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы инди-рока
Альбомы Foals
Альбомы-сиквелы